Drachenfels (Zevengebergte), een berg in het zevengebergte.
 Drachenfels (Paltserwoud), een bergtop in het Paltserwoud
 Drachenfels (kasteel), een kasteel in het Paltserwoud.
 Drachenfels (Wasgau)
Drachenfels (adellijke familie)